Ethikunterricht beinhaltet die Vermittlung von Wissen und die Diskussion über Werte, Religionen und Weltanschauungen sowie philosophische Fragestellungen, verpflichtet sich dabei aber zur neutralen und keiner spezifischen Glaubensrichtung gebundenen Darstellung.

Ethikunterricht in einzelnen Ländern 

In Deutschland, wo Bildung zu den Kompetenzen der einzelnen Bundesländern zählt, stellt der Ethikunterricht meistens ein Ersatzfach zum konfessionellen Religionsunterricht dar. In manchen Ländern wird er jedoch auch als Wahlpflichtfach oder ordentliches Lehrfach angeboten. Letzteres ist nur in Berlin der Fall, hier kann der konfessionelle Unterricht zusätzlich freiwillig als nicht vorrückungsrelevantes Wahlfach besucht werden.

In Österreich wurde Ethik als Schulversuch seit 1997 angeboten. Im November 2020 wurde beschlossen, Ethikunterricht verpflichtend für alle, die keinen Religionsunterricht besuchen, einzuführen.

Siehe auch 
 Ethik

Unterrichtsfach
Ethik